Списак држава по бројности активне војске обухвата податке о активном саставу војски свих држава света које се налазе под директном командом влада тих земаља, али приказује и податке о резервном саставу као и о саставу паравојних јединица у циљу приказивања потпуног броја војника неке државе.

Списак 

 У табели су приказане приближне цифре
 Као извор за бројеве активних војника су послужили подаци које су објавили Центар за стратешке и међународне студије 2006. и Јафа центар за стратешке студије
 Као извор за број становника је послужио списак држава по броју становника
 * Недефинисан статус поседовања нуклеарног наоружања (Израел)
 ** Држава поседује нуклеарно наоружање 
 *** Ирак под Садамом Хусеином је имао 400.000 војника.
 *** Социјалистичка Федеративна Република Југославија под Јосипом Брозом Титом је имала у активном саставу 230.000 војника, а у резервном 3.200.000 војника.Назив југословенске војске била је Југословенска народна армија.

Бутан тренутно поседује царску гарду од око 1.000 гардиста.

Тренутно постоје 24 државе које немају активну војску.

Референце

Литература 
 

Војска